Фёдор Михайлович Вишневецкий:
 Вишневецкий, Фёдор Михайлович Младший (ок. 1500—1549) — литовско-русский князь-магнат герба Корибут.
 Вишневецкий, Фёдор Михайлович Старший (ум. 1533) — литовско-русский князь-магнат герба Корибут, староста пропойский и чечерский.